Aman může znamenat:
 Aman (zpravodajská služba) – zpravodajský útvar Izraelských obranných sil (IOS)
 Aman (Tolkien) – fiktivní místo v Tolkienově světě
 Mohammed Aman (* 1994) – etiopský atlet